Municipio de Walls puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walls (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lonoke.
 Municipio de Walls (condado de Traverse, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Traverse.
 Municipio de Walls (condado de Douglas, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Douglas.